Capraria peut désigner :
 Capraria, un genre de la famille des Scrophulariaceae, des plantes dicotylédones ;
 La Palma, une île d'Espagne dans les îles Canaries aussi appelée Capraria.